Pleasantville peut faire référence à :

 Pleasantville, film fantastique américain sorti en 1998.

Toponyme

Canada 

 , ville de Nouvelle-Écosse.

États-Unis 

 Pleasantville, village de l'État de New York ;
 , census-designated place d'Indiana ;
 Pleasantville, ville du comté de Marion, en Iowa ;
 Pleasantville, ville du New Jersey.
 Pleasantville, ville de l'Ohio.
 Pleasantville, un borough du comté de Bedford, en Pennsylvanie.
 Pleasantville, un borough du comté de Venango, en Pennsylvanie.